Kegelhelm steht für:

 eine Form des Spangenhelms
 ein kegelförmiges Turmdach, siehe Kegeldach